Intimianesi – abitanti di Capiago Intimiano
Intimianesi – abitanti di Intimiano